Příjmení Seydl nosí více různých osobností:

 Emanuel Seydl (1814–1894) – český stavitel, synovec J. A. Seydla
 Josef Antonín Seydl (1775–1837) – berounský děkan, buditel a kronikář
 Otto Seydl (1884–1959) – český astronom, ředitel Státní hvězdárny, syn Emanuela Seydla
 Zdenek Seydl (1916–1978) – český malíř, grafik, scénograf a výtvarník

Podobné příjmení 
 Seidl